Amnon (: אמנון) je hebrejské jméno, které nosí více lidí:

 Amnon Kohen – izraelský politik a poslanec
 Amnon Lin – izraelský politik  a bývalý poslanec Knesetu
 Amnon Lord – izraelský novinář
 Amnon Lipkin-Šachak – izraelský politik, ministr, náčelník Amanu a náčelník Generálního štábu IOS
 Amnon Rubinstein – izraelský politik a ministr